Населені пункти:

Населені пункти в Австралії
 Каслтаун (Західна Австралія) — місто на острові Мен.

Населені пункти у Великій Британії
 Каслтаун (Дорсет)
 Каслтаун (Хайленд), Шотландія
 Каслтаун (Пенріт), Камбрія
 Каслтаун (Сандерленд)

Населені пункти в Ірландії
 Каслтаун (Лімерік)
 Каслтаун (Корк)
 Каслтаун (Ліішь)
 Каслтаун (Вексфорд)

Населені пункти на острові Мен
 Каслтаун (Мен) — місто на острові Мен.